Montville (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut (EUA).
 Montville (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine (EUA).
 Montville (Sena Marítim), municipi francès al departament del Sena Marítim (França).